Большая Крутая — название рек:

Россия 
 Большая Крутая (приток Перепуска) — река.
 Большая Крутая (приток Пёши) — река.
 Большая Крутая (река) — река.